Světelná hodina je jednotka délky, která je definována jako vzdálenost, kterou urazí světlo v absolutním vakuu za jednu hodinu, což představuje 1 079 252 848 800 m. Tato hodnota je přesná, protože metr je definován z hlediska rychlosti světla.

Vzdálenost v světelných hodinách 
hlavní poloosa oběžné dráhy Pluta má délku 5,473 světelných hodin.

Další jednotky 
Další jednotky související se světelnou hodinou jsou světelný rok, světelný měsíc, světelný týden, světelný den, světelná minuta, světelná sekunda.

Externí odkazy 
vzdálenosti ve vesmíru 

Jednotky délky
Astronomické jednotky